Spaarndam, dorp en voormalige gemeente aan het Noorder Buiten Spaarne en het IJ
 Spaarndam-Oost, onderdeel van de sociale eenheid Spaarndam, behorende tot de gemeente Haarlemmermeer
 Oud Spaarndam (ook wel Spaarndam-West genoemd), het oude westelijke gedeelte van het dorp Spaarndam en sinds 1927 een dorpskern en buurt binnen de gemeente Haarlem
 Spaarndam (wijk), statistische indeling van Spaarndam binnen de gemeente Haarlem
 Spaarndam (schip, 1881)
 Gemaal Spaarndam, stoomgemaal